Waiting for the End – singolo dei Linkin Park del 2010
Waiting for the End – singolo degli Honor Bright del 2015